Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1988 werd van 10 oktober t/m 2 november 1988 gespeeld in Paramaribo. 
Winnaar met 30 punten uit 19 partijen werd Aleksej Tsjizjov die hiermee voor de eerste keer de wereldtitel veroverde. 
Hij was WK-debutant en had als voorbereiding eind augustus het Rabenhaupt toernooi in Groningen gespeeld wat hij won voor Alexander Baljakin en Iser Koeperman. 
De 2e plaats werd gedeeld door Anatoli Gantvarg en Ton Sijbrands die daarmee na 15 jaar zijn rentree maakte in de strijd om het wereldkampioenschap.
Sijbrands won later de tweekamp om de 2e plaats en mocht daardoor Tsjizjov uitdagen voor een match om de wereldtitel.

Eindstand

Zie ook 
 Dammen in Suriname

Externe links
 Eindstand met scoretabel op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Suriname
Dammen in 1988
Sportevenement in Paramaribo
Wereldkampioenschap in Suriname